Oryctes est un nom :
 Oryctes, le genre d'insectes coléoptères, tel le scarabée rhinocéros ;
 Oryctes, le genre végétal, de la famille des Solanaceae.

 les Éditions de l'Orycte, une ancienne maison d'édition.